LNH steht für:
 Large Number Hypothesis, physikalische Vermutung von Paul Dirac
 Ligue Nationale de Handball, die höchste französische Handballliga
 Ligue Nationale de Hockey, französisch für die kanadische National Hockey League

lnh steht für:
 Lanoh (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Malaysia

Abkürzung